Wardova lista 10 najboljih motora je lista 10 najboljih automobilskih motora dostupnih na američkom tržištu. Listu sastavlja američki auto-časopis "Ward's AutoWorld". Časopis listu najboljih motora objavljuje od 1994. godine.

Da bi motor mogao kandidirati za ulazak na listu, mora se nalaziti u automobilu dostupnom u redovnoj prodaji.
Također, motor mora biti dostupan u vozilu čija osnovna cijena ne smije biti viša od 54.000 USD (za listu od 2007.).

Tijekom dvomjesečnog testiranja, Wardovi urednici vrednuju svaki motor prema nizu objektivnih i subjektivnih kriterija u svakodnevnim situacijama - dakle, ne postoji instrumentirano testiranje. Tijekom testiranja u obzir se uzimaju snaga motora, okretni moment, buka, vibracije, tehnička relevantnost i sl.

Svaki motor se natječe protiv svih ostalih. Najkvalitetnijim proizvođačem motora pokazao se BMW, koji se od 1997. na Wardovoj listi našao 27 puta.

Rezultati kroz povijest

Ljestvica po naciji 
Kroz povijest Wardove top-liste automobilskih motora, najuspješnijima su se pokazali automobilski motori njemačkih proizvođača, nakon toga slijede Japan i Sjedinjene Države koji se tijesno "bore" za 2. poziciju.

 1997. na top ljestvici se našlo 8 automobilskih motora umjesto uobičajenih 19
 Audi je član Volkswagen grupacije te koristi VW-ove motore
 Isuzu se nalazi u vlasništvu General Motorsa, čije motore koristi
 Nagrada za Tritec 1.6 SC motor 2003. godine, dodijeljen je BMW-u kao proizvođaču, no motor je ugrađivan u Mini Morris (čiji je BMW bio vlasnik u trenutku dodjeljivanja nagrade). Izvorno same Tritec motore zajednički su proizvodili Chrysler i BMW/Rover grupacija (u obliku joint venturea)

Izvori

Vanjske poveznice 
 Wardova web stranica 

Automobilizam
Popisi